Sibyla Braniborská (31. května 1467, Ansbach – 9. července 1524, Kaster) byla braniborská princezna a sňatkem vévodkyně z Jülichu a Bergu. V letech 1511 až 1524 vládla jako guvernérka-regentka vévodství za svou dceru Marii.

Život 
Sibyla se narodila jako dcera braniborského kurfiřta Albrechta III. Achilla a jeho druhé manželky Anny, dcery saského kurfiřta Fridricha II.

25. července 1481 se v Kolíně nad Rýnem jako čtrnáctiletá provdala za o dvanáct let staršího vdovce, vévodu Viléma IV. z Jülichu-Bergu. Svatební obřad byl velmi drahý. Kromě četných arcibiskupů, biskupů a prelátů, rakouského arcivévody, burgundského vévody, braniborského kurfiřta a bádenského markraběte bylo pozváno více než 50 hrabat a hraběnek a nespočet dalších šlechticů. Pro velký počet hostů byl sňatek uzavřen na volném prostranství před branou sv. Severina. Obřad vedl kolínský arcibiskup Heřman. Sibyla měla přinést do manželství velké věno, ale Vilém musel její rodině několikrát napsat o prodlení s jeho platbou.

Deset let po svatbě se narodilo první a jediné dítě páru, dcera Marie. Ta se provdala za klevského vévodu Jana III. Zasnoubeni byli v roce 11496, když bylo Marii pět a Janovi šest let. Vzali se v roce 1510. Sňatek vyústil v tzv. Klevskou unii, ve které byla spojena vévodství Jülich-Berg-Ravensberg a Klevsko-Marka a vytvořilo se Spojené vévodství Jülich-Cleves-Berg. Když Sibylin manžel Vilém v roce 1511 zemřel, Marie jako žena nemohla dědit a Jülich-Berg-Ravensberg připadl Janovi III.

Sibyla přežila svého manžela o třináct let. Na žádost Marie a Jana, kteří bydleli v Klevsku, působila v tomto období jako guvernérka Jülichu-Bergu. Sibyla byla popisována jako temperamentní, energická, moudrá a spravedlivá matka své země.

Sibyla zemřela 9. července 1524 ve věku 57 let v Kateru, pohřbena byla v Alzenberském opatství.

Potomci 
Z třicetiletého manželství Sibyly a Viléma se narodila jedna dcera:

 Marie z Jülichu-Bergu (3. srpna 1491 – 29. srpna 1543), v roce 1510 se provdala za Jana III. Klevského (1490–1536), který se stal vévodou Janem I. Jülišsko-Bersko-Klevským. Byla matkou mimo jiné Anny Klevské, čtvrté manželky anglického krále Jindřicha VIII. Tudora.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Bergové
Braniborské princezny
Vévodkyně z Jülichu
Vévodkyně z Bergu
Hraběnky z Ravensbergu
Narození v roce 1467
Narození 31. května
Narození v Ansbachu
Úmrtí v roce 1524
Úmrtí 9. července
Ženy